CISAC steht als Abkürzung für:
 Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs, ein internationaler Dachverband der Verwertungsgesellschaften
 Comité International du Ski-Alpinisme de Compétition (1991–1999), ein internationales Komitee für Wettkampf-Skibergsteigen

CISAC